Aichenegg ist der Familienname folgender Personen:

 Hermine Aichenegg (1915–2007), österreichische Künstlerin
 Jacob Aicher von Aichenegg (1809–1877), österreichischer Jurist und Politiker